Патрик Фьюджит (; род. , Солт-Лейк-Сити) — американский актёр.

Биография 
Патрик Реймонд Фьюджит родился 27 октября 1982 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Мать — учитель танцев Джен Кларк-Фьюджит, отец — инженер-электрик Брюс Фьюджит. У Патрика есть младший брат Колин и младшая сестра Джослин. Уже в 11 лет он играл в летнем театре университета Юты.

Дебютировал в кино в 1997 году. Стал известен благодаря роли в фильме «Почти знаменит», за которую был номинирован на множество наград. Играл заметные роли в фильмах «Белый олеандр», «Мёртвые птицы», «Самоубийцы: История любви», «Исчезнувшая» и других. С 2016 по 2017 год снимался в сериале «Изгой».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки